Der DFB-Pokal der Frauen 1993 wurde von TSV Siegen gewonnen. Im Finale wurde Grün-Weiß Brauweiler nach Elfmeterschießen geschlagen. Für Siegen war es der fünfte und bisher letzte Pokalsieg.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern kennzeichnen die Tore im Elfmeterschießen.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Runde 
Gespielt wurde am 9. August 1992.

|}

2. Runde 
Gespielt wurde am 30. August 1992.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 29. November 1992.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 13. und 20. Dezember 1992.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 21. März und 20. Mai 1993.

|}

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 232.

1992
Fußballsaison 1992/93